Leavenworth désigne :

 Leavenworth, une ville située dans l’Indiana ;
 Leavenworth, une ville située dans le Kansas ;
 Leavenworth, une ville située dans l’État de Washington.